El término Nicolás Maduro puede referirse a las siguientes personas:

 Nicolás Maduro Moros (n. 1962) político venezolano, actualmente presidente de su país. 
 Nicolás Maduro Guerra (n 1990) político venezolano, actualmente constituyente de su país.